FN-sekretariatet (engelska: United Nations Secretariat, franska: Secrétariat des Nations unies), formellt namn Sekretariatet, är ett av Förenta nationernas sex huvudorgan. Dess uppgifter, organisation och befogenheter regleras av FN-stadgans 15:e kapitel. Sekretariatet är det verkställande huvudorganet inom FN och leds av Förenta Nationernas generalsekreterare, som utses av generalförsamlingen på säkerhetsrådets nominering. 

Sekretariatet sköter det löpande arbetet med dess tjänstemannakår. Vid högkvarteret i New York finns cirka flera tusen anställda och i hela världen arbetar sammanlagt cirka 40 000 för sekretariatet. Generalsekreteraren tillsätter personal bland annat med hänsyn till kompetens och geografisk fördelning. Personalen är internationell och endast ansvarig inför FN.

Organisation
Efter beslut i generalförsamlingen 1997 finns från 1998 befattningen som vice generalsekretarare (, ) som biträder generalsekreteraren i dennes uppgifter. Den vice generalsekreteraren utses av generalsekreteraren i samråd med medlemsstaterna.

Varje kontor och avdelning (se nedan) inom sekretariatet leds av chefer som har rangen undergeneralsekreterare (, ). Vice generalsekreteraren och undergeneralsekreterarna ingår i Senior Management Group (SMG) som leds av generalsekreteraren.

Kontor

FN-sekretariat har olika kontor för sina olika verksamhetsgrenar.

Avdelningar

Se även
 Dag Hammarskjöld Library

Referenser

Externa länkar 
Officiell webbplats      

FN-sekretariatet
Organisationer bildade 1945